Cristián Augusto I de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (Augustenburg, 4 de agosto de 1696-ibidem, 20 de enero de 1754) fue hijo de Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, quien a su vez fue un hijo de Ernesto Gunter.

Biografía 
Sirvió como preboste de la catedral capitular de Hamburgo. Más tarde, se convirtió en gobernador de la isla danesa de Als, y después en general de Infantería y coronel de la guardia real en Dinamarca. En 1731, Cristián Augusto sucedió a su tío, Ernesto Augusto, que no tenía descendencia, como duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio con Federica Luisa  de Danneskiold-Samsøe (1699-1744), la hija del conde Cristián Gyldenløve de Danneskiold-Samsøe. Tuvieron los siguientes hijos:
 Federico Cristián I (1721-1794), duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.
 Emilio Augusto (1722-1789), teniente general en el ejército danés.
 Sofía Carlota (1725-1752).
 Sofía Magdalena María (n. 1731).
 Carlota Amalia (n. 1736).

Ancestros

Referencias 
 Dansk biografisk Lexikon, Band III., p.535f, Digitalizado
 Eduard Maria Oettinger, Moniteur des dates, p.176, Digitalizado

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Militares de Dinamarca del siglo XVIII
Casa de Augustenburg
Alemanes del siglo XVIII